Alice i Underlandet kan syfta på:

 Alice i Underlandet – en bok av Lewis Carroll från 1865
 Alice i Underlandet (film, 1933) – en film av Norman Z. McLeod
 Alice i Underlandet (film, 1951) – en film av Walt Disney
 Alice i Underlandet (film, 1972) – en film av William Sterling
 Alice i Underlandet (film, 1999) – en film av Nick Willing
 Alice i Underlandet (film, 2010) – en film av Tim Burton